Río Toro ist der Name folgender Flüsse:

 Río Toro (Argentinien)
 Río Toro (Costa Rica)
 Río Toro (Puerto Rico)